Esteban González puede hacer referencia a diferentes personas:

 Esteban Fernando González, exfutbolista argentino.
 Esteban Nicolás González, futbolista argentino.
 Esteban González Herrera, exfutbolista y actual entrenador chileno.
 Esteban González Rivera, futbolista costarricense.
 Esteban González Pons, abogado y político español.